Friedrich Reichert ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Reichert (Politiker) (1824–1907), deutscher Ökonom und Politiker
 Friedrich Reichert (Archivar) (* 1949), deutscher Historiker und Archivar 

Siehe auch:
 Fritz Reichert